Der Begriff Schul-Rushhour, bisweilen auch  Schulrushhour (eine Wortverbindung aus deutsch Schule als Gebäude und Lernort, englisch rush = Ansturm, Andrang, Gedränge und englisch hour = Stunde),  ist ein Fachterminus der Verkehrspädagogik. Er findet sich in der Literatur in einer Doppelbedeutung: Zum einen bezeichnet er die außergewöhnliche Verkehrsgefährdung im unmittelbaren Umkreis von Schulen und Kindergärten. Zum anderen steht er für den ursächlichen Zusammenhang damit, der Verdichtung des Verkehrsaufkommens zu Beginn und zum Ende der Unterrichtszeiten, auch durch „Elterntaxis“.

Entstehungsgründe 
Für die Situation der Schul-Rushhour machen die Verkehrsexperten verschiedene Gründe verantwortlich:
 Ängste der Eltern vor der Gefährdung ihrer Kinder im Straßenverkehr
 fehlende elterliche Verkehrserziehung (insbesondere Vorbereitung und Planung des sicheren Schulwegs)
 mangelndes Vertrauen in die Selbstsicherungsfähigkeiten ihrer Kinder
 eine verfehlte Organisation der morgendlichen Zeitplanung (zu spätes Aufstehen etc.)
 Bequemlichkeit der Kinder

Risiken 
Die besondere Gefahrenlage und die negativen Konsequenzen für den Unterrichtsbeginn ergeben sich nach Warwitz aus folgenden Gegebenheiten:
 Hektik und Probleme aus der zeitlichen und räumlichen Koordination der Verpflichtungen von Eltern und Kindern (Schule, Kindergarten, Büro)
 Stress und Streit bei der Passivierung der Kinder im „Käfig“ Auto
 erhöhte Gefährdung durch das punktuelle Aufeinandertreffen unterschiedlicher Verkehrsströme (Fußgänger, Radfahrer, Mopeds, Privat-Pkw, Schulbusse)
 kontraproduktives Verhalten hinsichtlich der Verkehrssicherheit der Kinder (verkehrsgeschulte und verkehrsgeübte Kinder haben statistisch den höchsten Sicherheitsstandard)
 Entmündigung der Kinder als aktive, wache Verkehrsteilnehmer und Aufbau entsprechender Defizite im Verkehrsumgang
 Schaffen eines emotional aufgeladenen und deshalb ungünstigen Unterrichtsbeginns

Die Schul-Rushhour wird daher von der Verkehrspädagogik, von Schulen und von Verkehrsverbänden (ADAC, VCD u. a.) nachdrücklich bekämpft.

Gegenmaßnahmen 
 Verkehrstechnische Regulierungen
 Park- und Halteverbote im Schulumkreis
 Einsatz von Verkehrshelfern und Schülerlotsen
 Sammeln der Schüler durch Schulbusse (Einschränkung des Individualverkehrs)
 Beteiligung an der europäischen Aktion Autofreier Tag (EU) am 22. September

 Elternaufklärung
 Vermittlung der Unfallstatistik (geringste Gefährdung durch gekonnten Fußverkehr)
 Informationen über kindliche Unterforderungen und Überforderungen im Verkehr
 Vermittlung kindgerechten Verkehrsverhaltens (Schulanfänger sind bereits zum selbstständigen Schulweg als Fußgänger erziehbar. Das Radfahren im Straßenverkehr ist aus entwicklungspsychologischer Sicht erst ab dem dritten bis vierten Schuljahr verantwortbar)
 Aufklärung über die Konsequenzen des Unmündighaltens und der Verweigerung verkehrstechnischer Lernprozesse
 Überzeugung vom Wert des aktiven Schulwegs für die Sicherheit wie für die emotionale Verfassung der Kinder zum Unterrichts- und Lernbeginn

 Didaktische Maßnahmen
 Systematische mentale und praktische Vorbereitung auf die altersgerechte eigene Bewältigung des Schulwegs, etwa durch Spielangebote, durch das Karlsruher 12-Schritte-Programm im Vorschulalter, durch den Erwerb des Fußgängerdiploms mit der Einschulung und durch die Organisation einer Radfahrprüfung im dritten/vierten Schuljahr.
 Überzeugung der Kinder von ihren eigenen verkehrstechnischen Fertigkeiten (Aufbau von begründetem Selbstbewusstsein des bewiesenen Könnens)
 Vermittlung von Freude an der selbstständigen und selbstverantworteten Bewältigung des Schulwegs (Reifestatus, durch das Fußgänger- und Radfahrerzeugnis  dokumentiert)
 Bevorzugte Stellplätze für „geprüfte Radfahrer“, wenn sich das Fahrverbot mangels Kooperation der Eltern für ungeprüfte Radfahrer nicht durchsetzen lässt.

Verantwortliche Stellen 
 Kommunalpolitiker im Rahmen ihrer Verkehrssicherungspflicht (Anlage von verkehrsberuhigten Straßen, Fußgängerüberwegen, Park- und Halteverboten)
 Eltern im Rahmen ihrer gesetzlich vorgeschriebenen Erziehungspflicht
 Vorschulerzieher im Rahmen ihrer Bildungsaufgaben in Kindergärten
 Lehrer im Rahmen der schulischen Verkehrserziehung
 Polizeibeamte und Vertreter der Deutschen Verkehrswacht im Rahmen ihres außerschulischen und schulischen Engagements (Polizeipuppenbühne, Aktionstage, Demonstrationen, Unfallanalysen)

Siehe auch 
 Schülerverkehr
 Verkehrszeiten / Stoßzeit
 Fußverkehr
 Schulweg

Literatur 
 M.A. Haller: Verkehrserziehung im Vorschulalter als Vorbereitung auf den Schulweg nach dem Karlsruher 12-Schritte-Programm. Wiss. Staatsexamensarbeit GHS, Karlsruhe 2001.
 M. Limbourg: Kinder unterwegs im Verkehr. Risiken und Gefahren auf Kinderwegen. In: Sache-Wort-Zahl 47 (2002), S. 9–16
 P. Spitta: Laufend lernen. Der Schulweg in der ersten Klasse. In: Sache-Wort-Zahl 30 (2002), S. 17–22.
 R. Streyhammer: Die Schule steht vor der Tür … Lehrhilfe. Wien 2007.
 S.A. Warwitz: Wir schaffen uns selbst ein Schulwegspiel. Erstklässler in einem fächerübergreifenden Projekt. In: Sache-Wort-Zahl 30 (2002), S. 23–27.
 S.A. Warwitz: Kinder im Problemfeld Schul-Rushhour. In: Sache-Wort-Zahl 86 (2007), S. 52–60.
 S.A. Warwitz: Sind Verkehrsunfälle ‚tragische’ Zufälle ? In: Sache-Wort-Zahl 102 (2009), S. 42–50 und 64.
 S.A. Warwitz: Verkehrserziehung vom Kinde aus. Wahrnehmen-Spielen-Denken-Handeln. 6. Auflage, Baltmannsweiler 2009, ISBN 978-3-8340-0563-2.
 P. Wegener: Die Methode ‚Fußgängerdiplom’ als didaktisches Konzept zur Verkehrsertüchtigung des Schulanfängers. Wiss. Staatsexamensarbeit GHS Karlsruhe 1999.

Einzelnachweise 

Verkehrspädagogik
Straßenverkehr
Zeitraum (Verkehr)